Okręty US Navy o nazwie USS  "Europa":

 Pierwszy "Europa" (AK-81) został dostarczony nieukończony Marynarce 24 listopada 1943. Następnego dnia przekazany US Army, gdzie służył jako USAT "Thomas F. Farrel Jr".
 Drugi "Europa" (AP-177) był pryzem wojennym zdobytym 8 maja 1945 i służył jako transportowiec żołnierzy do wycofania ze służby 2 maja 1946. Następnie przekazany Francji, gdzie służył jako SS "Liberte"

Europa